Фра́нко Баре́зи (; ) — итальянский футболист и футбольный тренер. Всю свою карьеру в качестве игрока провёл в итальянском клубе «Милан». Ныне — почетный вице-президент «Милана».

Является младшим братом другого футболиста — Джузеппе Барези, который большую часть своей карьеры выступал за соперника «Милана» — «Интернационале».

Франко Барези — один из семи футболистов — обладателей полного комплекта наград чемпионатов мира (золото в 1982, бронза в 1990 и серебро в 1994 годах).

Франко забил самое большое количество автоголов в истории футбола. На его счету их 13.

Карьера

Клубная 
В детстве Барези являлся болельщиком «Интера», однако, в отличие от своего брата Джузеппе не был в него принят. Вероятно, на этом карьера Франко могла бы закончиться даже не начавшись, но внимание на юного футболиста обратил Итало Гальбьяти, работавший в структуре «Милана». Именно благодаря ему Барези оказался в стане «россонери».

В 1977 году он дебютировал в составе «Милана», проведя до конца сезона лишь три матча. Уже в следующем сезоне Барези стал игроком основного состава клуба, который впервые за 11 лет сумел выиграть Серию А. В начале 1980-х годов клуб несколько раз оказывался в Серии В, но Франко, имея предложения от других команд сохранил верность миланскому клубу, чем заслужил уважение болельщиков. В 1982 году молодой защитник стал капитаном «Милана». В скором времени Барези, а также его партнёрам по обороне Паоло Мальдини, Алессандро Костакурте и Мауро Тассотти удалось составить одну из лучших связок защитников за всю историю футбола. «Милан» в этот период переживал один из лучших периодов в своей истории, регулярно завоёвывая трофеи, в том числе трижды — Кубок европейских чемпионов. Всего за «Милан» Барези выступал на протяжении 21 сезона, став одной из легенд клуба. Также он один из немногих футболистов, проведших всю свою игровую карьеру в одном клубе, за который сыграл 719 игр и забил 31 гол. Игровой номер Барези (всю карьеру он выступал под 6 номером) был выведен из клубного обращения и навсегда закреплён за ним. Решение завершить игровую карьеру он принял в 1997 году в возрасте 37 лет.

Международная 
В сборной Италии Франко дебютировал в 1980 году и провёл в её составе 81 матч (из которых 31 — в качестве капитана команды) и забил один гол. На Евро-1980 и чемпионате мира 1982 он на поле не появлялся, зато на остальных турнирах был одним из лидеров команды.

На домашнем для итальянцев чемпионате мира команда дошла до полуфинала, не пропустив при этом ни одного гола, но уступила аргентинцам место в финале, довольствуясь только «бронзой». Франко по итогам турнира был включён в символическую сборную. Через четыре года итальянцы дошли до финала «мундиаля», но в решающем матче в серии пенальти уступили бразильцам, при этом первый удар наносил Барези и отправил мяч выше ворот. Этот матч стал последним для него в национальной сборной.

Статистика выступлений

Клубная

В сборной

Достижения

Командные 
 «Милан»
 Чемпион Италии (6): 1978/79, 1987/88, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96
 Обладатель Суперкубка Италии (4): 1988, 1992, 1993, 1994
 Победитель Кубка чемпионов/Лиги чемпионов УЕФА (3): 1988/89, 1989/90, 1993/94
 Обладатель Суперкубка Европы (3): 1989, 1990, 1994
 Обладатель Межконтинентального кубка (2): 1989, 1990

 Сборная Италии
 Чемпион мира: 1982
 Вице-чемпион мира: 1994
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1990
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1988

Личные 
 Входит в символическую сборную чемпионата мира: 1990
 Входит в список ФИФА 100
 Номинант на Золотой мяч: 1989
 Лауреат премии Гаэтано Ширеа: 1994
 Футболист года в Италии по версии Guerin Sportivo
 Входит в список World Soccer
 Обладатель награды Golden Foot
 Введён в Зал славы итальянского футбола: 2013
 Введён в зал славы клуба «Милан»

Семья 
Брат Франко, Джузеппе Барези, долгие годы был капитаном «Интера».

Примечания

Ссылки 
 Биография Франко Барези

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Игроки ФК «Милан»
ФИФА 100
Чемпионы мира по футболу